Die Scottish Football League Division One wurde 1968/69 zum 69. Mal ausgetragen. Es war zudem die 72. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 7. September 1968 und endete am 1. Mai 1969. In der Saison 1968/69 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum insgesamt 24. Mal in der Vereinsgeschichte Celtic Glasgow. Die Bhoys qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1969/70. Celtic erreichte dabei das Finale gegen Feijenoord Rotterdam das mit 1:2 nach Verlängerung verloren wurde. Die Dritt-, Viert- und Fünftplatzierten, Dunfermline Athletic, FC Kilmarnock und Dundee United qualifizierten sich für den Messestädte-Pokal. Als unterlegener Pokalfinalist qualifizierten sich die Glasgow Rangers für den Europapokal der Pokalsieger. Der FC Falkirk und  der FC Arbroath stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 26 Treffern Kenny Cameron von Dundee United.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee United
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1968/69 bei statto.com
 Scottish Division One 1968/69 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1968/69
1968 69